Чистова — русская фамилия, женская форма фамилии . Известные носители:
 Чистова, Анна Васильевна (1961—2015) — художник-мультипликатор.
 Чистова, Вера Ергешевна (род. 1950) — заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации.
 Чистова, Нина Васильевна (род. 1931) — русская советская артистка балета, солистка Большого театра СССР, педагог.

Примечания